Mužská čtyřhra na Letních olympijských hrách 1920 probíhala v antverpském Tenisovém klubu Beerschot. Soutěž se konala v období od 23. do 28. srpna 1920 na otevřených travnatých dvorcích. Nastoupilo do ni 41 tenistů ze 14 zemí. Hrálo se na tři vítězné sety.

Olympijský turnaj 
Obhájcem zlaté medaile z předchozí olympiády byl jihoafrický pár Charles Winslow a Harold Kitson, jenž do soutěže nezasáhl

Do soutěže nesměli nastoupit tenisté Centrálních mocností, jakožto poražení v první světové válce. Nepřicestovali také hráči Spojených států, protože dali přednost přípravě na blížící se zářijové Mezinárodní mistrovství USA 1920

Olympijské vítězství vybojoval britský pár Oswald Turnbull a Max Woosnam, jehož členové ve finále zdolali japonské reprezentanty Ičiju Kumagaa se Sejičireem Kašiem po čtyřsetovém průběhu. Zápas o bronzovou medaili se neodehrál a tento kov připadl francouzským olympionikům Pierru Albarranovi a Maxi Decugisovi.

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-5 se zápasem o 3. místo
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále o zlatou medaili
| 3rd=Zápas o bronzovou medaili

| team-width=210

| RD1-seed1=
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= 
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=3
| RD1-score2-4=
| RD1-score2-5=
| RD1-seed3=
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=4
| RD1-score3-4=6
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=
| RD1-team4= 
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=6
| RD1-score4-4=3
| RD1-score4-5=
| RD1-seed5=
| RD1-team5= 
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3=4
| RD1-score5-4=5
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=3
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4=7
| RD1-score6-5=
| RD1-seed7=
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=6
| RD1-score7-4=6
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=
| RD1-team8= 
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=8
| RD1-score8-3=1
| RD1-score8-4=3
| RD1-score8-5=
| RD2-seed1=
| RD2-team1= 
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=3
| RD2-score1-4=1
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=
| RD2-team2=

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce 
{{Pavouk 8-5-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3='''Čtvrtfinále

| team-width=210

| RD1-seed1=
| RD1-team1= {{flagIOCathlete|Cecil Blackbeard|RSA|1920 Summer}}
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=10| RD1-score1-3=6| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= 
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=8
| RD1-score2-3=3
| RD1-score2-4=
| RD1-score2-5=
| RD1-seed3=
| RD1-team3= 
| RD1-score3-1=6| RD1-score3-2=6| RD1-score3-3=6'''
| RD1-score3-4=
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=
| RD1-team4= 
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=3
| RD1-score4-4=
| RD1-score4-5=
| RD1-seed5=
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=
| RD1-score5-2=
| RD1-score5-3=
| RD1-score5-4=
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=
| RD1-score6-2=
| RD1-score6-3=
| RD1-score6-4=
| RD1-score6-5=
| RD1-seed7=
| RD1-team7= {{flagIOCathlete|Enrique de Satrústegui|ESP|1920 Summer}}
| RD1-score7-1=7| RD1-score7-2=6| RD1-score7-3=1
| RD1-score7-4=6| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=
| RD1-team8= 
| RD1-score8-1=5
| RD1-score8-2=3
| RD1-score8-3=6'''
| RD1-score8-4=4
| RD1-score8-5=
| RD2-seed1=
| RD2-team1= {{flagIOCathlete|Cecil Blackbeard|RSA|1920 Summer}}
| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=6| RD2-score1-3=9'''
| RD2-score1-4=
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=
| RD2-team2= 
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=0
| RD2-score2-3=7
| RD2-score2-4=
| RD2-score2-5=
| RD2-seed3=
| RD2-team3= {{flagIOCathlete|Pierre Albarran|FRA|1920 Summer}}
| RD2-score3-1=6| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3=6| RD2-score3-4=6| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=
| RD2-team4= 
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=6| RD2-score4-3=0
| RD2-score4-4=4
| RD2-score4-5=
| RD3-seed1=
| RD3-team1= 
| RD3-score1-1=6'''
| RD3-score1-2=4
| RD3-score1-3=4
| RD3-score1-4=5
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=
| RD3-team2=

4. sekce 
{{Pavouk 8-5-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3='''Čtvrtfinále

| team-width=210

| RD1-seed1=
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=
| RD1-score1-2=
| RD1-score1-3=
| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=
| RD1-score2-2=
| RD1-score2-3=
| RD1-score2-4=
| RD1-score2-5=
| RD1-seed3=
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=
| RD1-score3-2=
| RD1-score3-3=
| RD1-score3-4=
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=
| RD1-score4-2=
| RD1-score4-3=
| RD1-score4-4=
| RD1-score4-5=
| RD1-seed5=
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=
| RD1-score5-2=
| RD1-score5-3=
| RD1-score5-4=
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=
| RD1-score6-2=
| RD1-score6-3=
| RD1-score6-4=
| RD1-score6-5=
| RD1-seed7=
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=
| RD1-score7-2=
| RD1-score7-3=
| RD1-score7-4=
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=
| RD1-team8=
| RD1-score8-1=
| RD1-score8-2=
| RD1-score8-3=
| RD1-score8-4=
| RD1-score8-5=
| RD2-seed1=
| RD2-team1= {{flagIOCathlete|Max Woosnam|GBR|1920 Summer}}
| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=6| RD2-score1-3=6'''
| RD2-score1-4=
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=
| RD2-team2= 
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3=3
| RD2-score2-4=
| RD2-score2-5=
| RD2-seed3=
| RD2-team3= {{flagIOCathlete|Cesare Colombo|ITA|1920 Summer}}
| RD2-score3-1=6| RD2-score3-2=7| RD2-score3-3=3
| RD2-score3-4=6| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=
| RD2-team4= 
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=5
| RD2-score4-3=6'''
| RD2-score4-4=4
| RD2-score4-5=
| RD3-seed1=
| RD3-team1=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1920